Grande kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Canal Grande – en kanal i den italienska staden Venedig

Tyskland 

 Grande, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,

Se även
 Grand